Sutro ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Sutro (1784–1869), deutscher Theologe und Rabbiner 
 Adolph Sutro (1830–1898), deutsch-amerikanischer Politiker, Bürgermeister San Franciscos
 Nettie Sutro-Katzenstein (1889–1967), Schweizer Historikerin und Fluchthelferin mit deutscher Abstammung
 Ottilie Sutro (1872–1970), US-amerikanische Pianistin, siehe Rose und Ottilie Sutro
 Rose Sutro (1870–1957), US-amerikanische Pianistin, siehe Rose und Ottilie Sutro

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sutro (Nevada)
 Sutro (Utah)

Objekte
 Sutro Tower, ein Sendeturm in San Francisco